Steinhof ist der Name folgender Gebäude:
 Gut Steinhof, Museum in Braunschweig
 Steinhof (Duisburg), Gebäude im Duisburger Stadtteil Huckingen
 Steinhof, ehemaliger Name von Schloss Kunzendorf (Trzebieszowice) in Niederschlesien

Steinhof ist der Familienname folgender Personen:
 Eugen Gustav Steinhof (1880–1952), österreichischer Architekt, Maler, Bildhauer und Rektor
 Tomer Steinhof (* 1992), israelischer Schauspieler
 Willi Steinhof (1879–1967), deutscher Fußballspieler, Leichtathlet und Sportfunktionär

Steinhof ist der Name folgender Orte

in Deutschland:
 Steinhof (Bad Kissingen), Ortsteil der Stadt Bad Kissingen, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Steinhof (Lappersdorf), Ortsteil des Marktes Lappersdorf, Landkreis Regensburg, Bayern
 Steinhof (Maxhütte-Haidhof), Ortsteil der Stadt Maxhütte-Haidhof, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Steinhof (Mainhardt), Wohnplatz im Ortsteil Geißelhardt der Gemeinde Mainhardt, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Steinhof (Moorenweis), Ortsteil der Gemeinde Moorenweis, Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern
 Steinhof (Neuendettelsau), Ortsteil der Gemeinde Neuendettelsau, Landkreis Ansbach, Bayern
 Steinhof (Neukirchen vorm Wald), Ortsteil der Gemeinde Neukirchen vorm Wald, Landkreis Passau, Bayern
 Steinhof (Nittenau), Ortsteil der Stadt Nittenau, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Steinhof (Prackenbach), Ortsteil der Gemeinde Prackenbach, Landkreis Regen, Bayern
 Steinhof (Sachsen bei Ansbach), Ortsteil der Gemeinde Sachsen bei Ansbach, Landkreis Ansbach, Bayern
 Steinhof (Zell), Ortsteil der Gemeinde Zell, Landkreis Cham, Bayern
 Steinhof (Zenting), Ortsteil der Gemeinde Zenting, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern

in Österreich:
 Steinhof (Gemeinde Arzl), Weiler in der Ortschaft Timmls, Gemeinde Arzl im Pitztal, Tirol
 Steinhof (Gemeinde Bad Traunstein), Ortsteil von Bad Traunstein, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Steinhof (Gemeinde Berndorf), Dorf in der Katastralgemeinde Berndorf IV in Berndorf, Niederösterreich
 Steinhof (Gemeinde Hernstein), Katastralgemeinde von Hernstein, Bezirk Baden, Niederösterreich
 Steinhof (Gemeinde Scheiblingkirchen-Thernberg), Ortsteil von Scheiblingkirchen-Thernberg, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Steinhof (Wien), Bezirksteil des 14. Bezirks in Wien
 Niederösterreichische Landes-Heil- und Pflegeanstalt für Nerven- und Geisteskranke Am Steinhof, heute Otto-Wagner-Spital
 Steinhof (Gemeinde Sellrain), Ortsteil von Sellrain, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol

in Polen:
 Steinhof (bei Angerburg), Kreis Angerburg, Ostpreußen, seit 1945: Matyski, ort im Powiat Węgorzewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Steinhof (bei Rosengarten), Kreis Angerburg, Ostpreußen, seit 1945: Skrzypy (Węgorzewo), Ort im Powiat Węgorzewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Steinhof, bis 1938: Groß Kamionken, Kreis Sensburg, Ostpreußen: untergegangener Ort im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren

in Russland:
 Steinhof, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen, ab 1946: Wolschkoje, untergegangener Ort im Rajon Bagrationowsk, Oblast Kaliningrad

in der Schweiz:
 Steinhof SO, ehemalige Gemeinde im Kanton Solothurn
 ein Stadtteil von Burgdorf BE, Kanton Bern

in Tschechien:
 Steinhof, bis 1939 Stein Zbozi, seit 1945: Kamenné Zboží, Gemeinde im Okres Nymburk

Siehe auch:
 Steinhoff
 Steinhöfle
 Steinshof
 Steinscher Hof
 Stenshof